Placonema är ett släkte av svampar. Placonema ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Placonema